Le HC TWK Innsbruck (HC Tiroler WasserKraft Innsbruck "Die Haie") est un club de hockey sur glace de Innsbruck en Autriche. Il évolue dans l'EBEL.

Historique 
Le club est créé en 1994. En 2000, il intègre le plus niveau du championnat d'Autriche. Après la saison 2008-2009, le club qui connait des soucis financiers décide de se désengager de l'élite et de rétrograder en Nationalliga. Il réintègre l'EBEL en 2012.

Palmarès 
 Nationalliga : Champion en 2012

Numéros retirés 

14 : Greg Holst
17 : Rem Murray
31 : Claus Dalpiaz

Liens externes 
 Site officiel

Voir aussi